társult államai:
 
 
  társult államai: 
  
 
 : 
  
 
 :
  Saint-Barthélemy
  Saint-Martin
 
 :

Megjegyzések

Kapcsolódó szócikkek 
Függő területek listája
Országok és területek listája

Országlisták